Вы́бор Росси́и:

 Выбор России (блок) — избирательный блок на выборах 1993 года.
 Выбор России (фракция) — фракция в Государственной Думе России I созыва.
 «Общероссийское общественное движение „Выбор России“» — политическая организация, возглавляемая Владимиром Рыжковым.

См. также 
 Демократический выбор России